Ashley Graham puede referirse a:

 Ashley Graham (1984-), rugbista australiano.
 Ashley Graham (1987-), modelo estadounidense.
 Ashley Graham, personaje ficticio del videojuego Resident Evil 4.